Ludwig von Reventlow ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Reventlow (Verwaltungsjurist) (Ludwig zu Reventlow; 1824–1893), deutscher Verwaltungsjurist
 Ludwig von Reventlow (Politiker) (Ludwig zu Reventlow; 1864–1906), deutscher Jurist, Gutsbesitzer und Politiker, MdR